Segovia steht für:

 Segovia, eine Stadt in Spanien
 Segovia (Comarca), Comarcas in der Provinz Segovia, Spanien
 Provinz Segovia, eine Provinz in Zentralspanien, im Süden der Autonomen Region Kastilien-León
 Alcázar von Segovia, eine Burg in der spanischen Stadt Segovia
 Segovia (Baetica), eine antike Stadt in Hispania Baetica
 Nueva Segovia, einen Verwaltungsbezirk Nicaraguas 
 Segovia (Kolumbien), eine Gemeinde im Departamento Antioquia, Kolumbien 

Segovia ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Segovia (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Andrés Segovia (1893–1987), spanischer Gitarrist
 Arturo Segovia (* 1941), kolumbianischer Fußballspieler
 Daniel Segovia (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Dario Segovia (* 1932), paraguayischer Fußballspieler und WM-Teilnehmer
 Dayana Segovia (* 1996), kolumbianische Volleyballspielerin
 Diego Segovia, paraguayischer Fußballspieler
 Edgar Segovia (* 1986), paraguayischer Fußballspieler
 Favio Aaron Segovia (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Franco Segovia (* 1988), chilenischer Fußballspieler
 Freddy Segovia (* 1980), venezolanischer Fußballspieler
 Germán Segovia (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 Glauco Segovia (1927–1986), uruguayischer Politiker
 Jesús Segovia, mexikanischer Fußballspieler 
 José de Segovia (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Juan Carlos Segovia (* 1961), argentinischer Fußballspieler
 Juan de Segovia (~1395–1458), spanischer Theologe des 15. Jahrhunderts
 Juan Segovia (Fußballspieler) (* 1989), paraguayischer Fußballspieler
 Jules de Ségovia, spanischer Autorennfahrer
 Keith Segovia (1978–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Mauricio Segovia (* 1977), chilenischer Fußballspieler
 Nelson Segovia (* 1990), salvadorianischer Fußballspieler
 Néstor Martín Segovia (* 1944), argentinischer Fußballspieler
 Pablo César Segovia (* 1959), argentinischer Fußballspieler
 Ricardo Mier Segovia, uruguayischer Fußballspieler
 Rafael Segovia (* 1980), bolivianischer Fußballspieler
 Ronald Segovia (* 1985), bolivianischer Fußballspieler
 Rufino Segovia del Burgo (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Tomás Segovia (1927–2011), spanischer Schriftsteller
 Yoimer Segovia (* 1978), venezolanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Caleta Segovia
 Segovia-Codex